Морнингсайд () — англоязычный топоним.

Топоним

Населённые пункты 
Великобритания (Шотландия)
  — район Эдинбурга.
  — кладбище.
  — деревня в Норт-Ланаркшире.

Новая Зеландия
  — пригород Окленда.
  — пригород г. Фангареи.

США
  — район Детройта (Мичиган).
  — городок в Мэриленде.
  — район Питтсбурга (Пенсильвания).
  — поселение в Южной Дакоте.

ЮАР
  — город в Гаутенге.
  — пригород Дурбана.

Прочие страны
  — город в Квинсленде, Австралия.

Парки 
 :
  — городской парк на Манхэттене (Нью-Йорк, США).
  — природный парк в Торонто (Канада).
  — «природный центр» во Флориде (США).

Составные топонимы 
 Морнингсайд-драйв — улица на Манхэттене.
 Морнингсайд-Хайтс — .
  — частный домовый кооператив.
  — квартал Торонто.

Учреждения 
  — частный колледж в Су-Сити (Айова, США).
  — один из девяти колледжей Китайского университета Гонконга.
  — название двух больниц в США: в Калифорнии и Орегоне.

См. также